Santuario della Madonna del Pilastrello (Crema), santuario mariano sito a Crema (Cremona) 
 Santuario della Beata Vergine del Pilastrello (Dovera), santuario mariano sito a Dovera (Cremona) 
 Santuario della Beata Vergine del Pilastrello (Lendinara), santuario mariano sito a Lendinara (Rovigo)